Jméno a příjmení Martin Kukučka má více nositelů:

 Martin Kukučka (režisér) (* 1979) – český divadelní režisér slovenského původu, člen tvůrčího tandemu SKUTR
 Martin Kukučka (politik) (* 1955) – slovenský a československý politik, po sametové revoluci poslanec FS za ODÚ-VPN a ODS